Saint-Cirgues (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Cirgues (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje